El Torneig de Marràqueix 2013, oficialment conegut com a Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 13a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 28 d'abril de 2013 al Royal Tennis Club de Marràqueix, Marroc. Fou la primera edició celebrada a Marràqueix després de sis disputant-se a Fes.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins 

2013
WTA Tour 2013